

Geografia 
 Algeria
 Chabet El Ameur – comune nella provincia di Boumerdès
 Marocco
 Ameur Seflia – centro abitato e comune rurale nella provincia di Kénitra, regione di Rabat-Salé-Kénitra
 Sidi Ameur Al Hadi – centro abitato e comune rurale nella provincia di Sidi Kacem, regione di Rabat-Salé-Kénitra

Persone 
 Mohamed Ameur – marciatore algerino

Pagine correlate 
 Sidi Ameur